Футбольная лига Англии в сезоне 1962/1963 — 65-й сезон Футбольной лиги Англии.

Победителем Первого дивизиона и чемпионом Англии по итогам сезона в шестой раз в своей истории стал «Эвертон». Второй дивизион выиграл «Сток Сити». Третий дивизион выиграл «Нортгемптон Таун», Четвёртый дивизион — «Брентфорд».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий дивизион

Результаты матчей

Четвёртый дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1962/63 на RSSSF.com 

1962
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1962 году
Спорт в Великобритании в 1963 году